Модальность (от  — размер, способ, образ) в разных предметных областях — категория, характеризующая способ действия или отношение к действию:
 Модальность — термин философии, логики и информатики
 Деонтическая модальность
 Алетическая модальность
 Эпистемологическая модальность
 Временная модальность
 Модальность — семантическая категория, выражающая отношение говорящего к содержанию его высказывания.
 Модальность — принцип музыкального лада.
 Модальность — свойство ощущений в психологии.
 Модальность — метод психотерапии.
 Модальность в математике — число параметров семейства к.-л. объектов.
 Модальность в пользовательском интерфейсе — см. Модальное окно, Режим (пользовательский интерфейс).

См. также
 Модальная логика
 Модальное окно
 Модус